«Angry Birds в кино» () — компьютерный анимационный фильм по мотивам популярной игры Angry Birds компании Rovio. В США вышел 20 мая 2016 года, в СНГ — 12 мая 2016 года.

Сюжет 
В центре сюжета история миролюбивых птиц, живущих на одиноком Острове Птиц. Птицы долгое время жили в изоляции от окружающего мира, считая, что кроме них, на свете никого нет.

Главный герой — красная птица Ред, сирота и изгой. В детстве он постоянно терпел издёвки от своих сверстников, из-за чего с возрастом у него начали проявляться вспышки сильнейшего гнева, от которых страдают практически все жители острова. Мудрый лидер, птица Судья, устраивает суд над Редом. В наказание за его деяния он приговаривает Реда к обязательному посещению занятий по устранению гнева, преподаваемых Матильдой.

В первый день занятий Ред знакомится с быстрым и весёлым Чаком, неуклюжим Бомбом, а также хмурым, злым и молчаливым Теренсом.

На утро следующего дня на остров прибывает таинственный корабль, из которого выходит свин по имени Леонард. Он рассказывает о своём народе и, представляясь птицам в лучшем свете, остаётся гостить вместе со своими многочисленными подданными. Долгое время свиньи нравились всем птицам, кроме Реда. Именно он заподозрил у них недобрые намерения и, заручившись помощью Чака и Бомба, решил забраться на самую высокую гору острова, чтобы найти легендарного героя — Могучего Орла, и попросить у него совета относительно свиней. Однако при встрече с троицей Могучий Орёл отказывается как-либо вмешиваться в дела, творящиеся внизу.

Отчаявшиеся Ред, Чак и Бомб поздно вечером возвращаются назад. Вместе они с ужасом обнаруживают, что, пока птицы находились на дискотеке, свиньи решили украсть все птичьи яйца, попутно уничтожив их деревню. На следующий день Судья просит у Реда прощения, а также совета по возвращению украденного потомства. Тогда Реду приходит в голову построить корабль и, ориентируясь по следу, оставленному свиньями, отправиться на далёкий Остров Свиней.

Причалив, птицы обнаруживают, свиней, живущих в обнесенном стеной городе, которым правит Леонард, полное имя которого, как оказалось, король Леонард Бородач. Решив, что украденные яйца в замке, птицы атакуют свиной город с помощью катапульты — «подарка», оставленного свиньями. Вместе птицы подвергают Хрякоград многочисленным разрушениям. Реду вместе с Чаком и Бомбом удаётся пробраться в замок, где свиньи пытались приготовить яйца, окунув их завёрнутыми в гигантскую сеть в чан с кипящей водой. В этот момент на помощь к птицам прилетает Могучий Орёл. Он успевает отобрать и вернуть все птичьи яйца; вместе с ним возвращаются Ред, Чак и Бомб. Однако одно голубое яйцо выпадает из сетки, и Ред решает его спасти.

Реда преследует Леонард и в результате погони они оказываются под Хрякоградом, в огромном хранилище динамита. При помощи хитрости Реду удаётся поджечь динамит, укрывшись в упавшем на него чане. Весь город уничтожается мощным взрывом, однако Реду с яйцом удаётся выжить. Он возвращается к птицам, которые провозглашают его своим героем. Ред приобрёл веру в себя.

Из голубого яйца, спасённого Редом, вылупляется синяя троица.

Радостные птицы возвращаются назад на остров и отстраивают свою деревню заново, кроме того, жители деревни совместными силами возводят дом Реда в центре.

Во время финальных титров имеется несколько намёков на продолжение — на самом деле Леонард уцелел и утверждает, что начал быть добрым.

Роли озвучивали 

 Дубляж при участии школы-студии «Sound Media Kids»

Музыка 
Музыку к фильму написал Эйтор Перейра.

Список композиций

Саундтрек 

Альбом под названием The Angry Birds Movie: Original Motion Picture Soundtrack был выпущен 6 мая 2016 года.

Производство 
В начале 2012 года компания Rovio заявила о начале съёмок полнометражного фильма по мотивам игры Angry Birds. Rovio также наняла бывшего исполнительного продюсера фильмов Marvel Studios Дэвида Майзеля, который будет возглавлять съёмки фильма. Представители Rovio заявили, что фильм получит несколько сиквелов.

28 сентября 2014 года Rovio опубликовала сообщение на своей странице в Facebook, где говорилось: «После того как это сообщение перешлют более миллиарда раз, мы опубликуем сюрприз». Уже через два дня условие было выполнено, и Rovio выложила плакат, на котором были изображены герои будущего фильма — Ред, Чак и Бомб.

Ранее было заявлено, что режиссёрами станут Клей Кейтис и Фергал Рейли, сценаристом станет Джон Витти, а официальным прокатчиком мультфильма — студия Sony Pictures Imageworks.

В России премьера мультфильма состоялась 29 апреля 2016 на фестивале телеканала 2x2 «НОЧЬ АНИМАЦИИ 2Х2 ЭНГРИ БЁРДЗДЭЙ» за две недели до начала показа в кинотеатрах.

Создатели мультфильма многое позаимствовали из оригинальной игры сюжетные вехи, внешний вид главных героев, их способности и методы атаки (обстрел свиней птицами из рогаток). Однако некоторые детали пришлось доработать. У персонажей мультфильма в отличие от игровых появились имена. Кроме того, в игре образы героев двухмерные, они не разговаривают и не ходят.

Художники мультфильма провели большую работу по переносу образов в 3D и детализации персонажей. По словам художницы Франчески Натале, перед создателями мультфильма стояла задача сделать героев более интересными и сложными, сохранив их главные черты, чтобы птицы и свиньи из игры были узнаваемыми для зрителей. Птицы стали антропоморфными, в частности их крылья приобрели черты человеческих рук. Проработана мимика персонажей и мельчайшие детали их внешности. В итоге по качеству анимации и 3D-картинке мультфильм «Angry Birds в кино» превзошёл игры, выпущенные Rovio.

Критика 
Мультфильм получил смешанные отзывы от кинокритиков.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 44 % на основе 149 рецензий со средним баллом 4,9 из 10.

На сайте Metacritic фильм получил оценку 43 из 100 на основе 27 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Продолжение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мультфильмы США 2016 года
Мультфильмы США
Мультфильмы Финляндии
Фильмы США 2016 года
Фильмы США в 3D
Фильмы 2016 года в 3D
Компьютерные анимационные фильмы
Полнометражные мультфильмы
Мультфильмы о животных
Экранизации компьютерных игр
Фильмы на английском языке
Мультфильмы Columbia Pictures
Фильмы по алфавиту